España – rzeka w Asturii
 Alfonso XIII – hiszpański okręt wojenny, przemianowany na España
 España – hiszpański okręt wojenny
 Hiszpania